est un film mexicain réalisé par  Juan López Moctezuma et sorti en 1973.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original :  
 Réalisation : Juan López Moctezuma
 Scénario :
 Direction artistique :
 Costumes :
 Montage :
 Musique :  
 Production :
 Sociétés de production : 
 Société de distribution : 
 Pays d'origine : 
 Langue originale : 
 Format : 
 Genres : fantastique 
 Durée :
 Date de sortie :
 États-Unis : 1973

Distribution 
 Claudio Brook :  Maillard / Raoul Fragonard
 Arthur Hansel : Gaston LeBlanc
 Ellen Sherman : Eugénie
 Martin LaSalle : Julien Couvier

Production

Accueil

Liens externes 
 

Film mexicain sorti en 1973
Film fantastique mexicain